Wolfgang Lücke ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Lücke (Ökonom) (1926–2021), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Wolfgang Lücke (Physiker) (* 1943), deutscher Physiker und Hochschullehrer 
 Wolfgang Lücke (Agrarwissenschaftler) (* 1956), deutscher Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer